Моролеон има више значења:

 Општина Моролеон (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Моролеон (Моролеон, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику